Bouchard può riferirsi a:

Geografia 
 Cantone di L'Île-Bouchard, cantone francese
 L'Île-Bouchard, comune francese
 Le Plessis-Bouchard, comune francese

Persone 
 Albert Bouchard, batterista statunitense
 Émile Bouchard, hockeista su ghiaccio canadese
 Eugenie Bouchard, tennista canadese
 Joe Bouchard, bassista statunitense, fratello di Albert
 Michel Marc Bouchard, drammaturgo e sceneggiatore canadese
 Pierre-François Bouchard, capitano militare di Napoleone Bonaparte